Nazwa kilku miast, wywodząca się z greckich mitów:
 Laodycea w Syrii, port pod współczesną nazwą Latakia
 Laodycea (Laodicea ad Libanum) – starożytne miasto w Celesyrii (obecnie na terytorium Syrii).
 Laodycea – starożytne miasto w Arkadii (Grecja).
 Laodycea – starożytne miasto we Frygii (obecnie na terytorium Turcji), niedaleko współczesnego Denizli, związane z wczesnym okresem chrześcijaństwa
 Laodycea (Laodicea Pontica) – starożytne miasto w Poncie (obecnie na terytorium Turcji)
 Laodycea (Laodicea Combusta) – starożytne miasto w Likaonii (obecnie na terytorium Turcji)
 Laodycea – starożytne miasto w Mezopotamii, na terenie współczesnego Iraku
 Laodycea w Fenicji, albo Laodycea w Kanaanie - starożytne określenia Bejrutu
 Laodycea w Persji, obecnie Navahand w Iranie